Илья́ Алекса́ндрович Аверба́х (28 июля 1934, Ленинград, СССР — 11 января 1986, Москва, СССР) — советский кинорежиссёр, сценарист, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Биография 
Родился 28 июля 1934 года в Ленинграде.

Отец — кандидат коммерции Александр Леонович Авербах (1896—1966) — в молодости был актёром в труппе Большого драматического театра, затем окончил экономический факультет Ленинградского технологического института и работал инженером. Дед, Леон (Лейб) Ильич Авербах, был главой еврейской общины Рыбинска. Прадед — Илья Осипович Авербах (1836—1909), мариупольский 2-ой гильдии купеческий сын, впоследствии рыбинский купец первой гильдии и управляющий Шекснинским пароходством, потомственный почётный гражданин.

Мать — Ксения Владимировна Стракач (по первому браку Куракина, 1903—1988). Дед со стороны матери — полковник Александрийского гусарского полка Владимир Станиславович Стракач (1870—1948).

В 1958 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт имени академика И. П. Павлова. Работал по распределению в Шексне. После врачебной практики окончил Высшие сценарные курсы при Госкино СССР (1964, мастерская И. Г. Ольшанского), затем — режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм» (1967, мастерская Г. Козинцева).

С 1967 года — режиссёр киностудии «Ленфильм», автор сценариев научно-популярных и игровых фильмов.

Наиболее известный фильм Ильи Авербаха «Монолог» был представлен на Каннском кинофестивале в 1973 году, а в 1976 получил почётный диплом на кинофестивале в Джорджтауне (Гайана).

В 1977—1978 и в 1985 годах читал лекции по кинорежиссуре слушателям режиссёрского отделения Высших курсов сценаристов и режиссёров.

Cкончался 11 января 1986 года в больнице в Москве на 52-м году жизни, похоронен в Комарово (Ленинградская область).

Семья 
 Первая жена (1957—1965) — Эйба (Ейбуте-Миколина) Кастоновна Норкуте (род. 28.11.1935), специалист по сценической иконографии, член Санкт-Петербургского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.
 Дочь — Мария (род. 1964), продюсер.
 Внук — Илья (род. 1987), кинооператор, сын Марии и режиссёра Дмитрия Месхиева.
 Внук — Павел (род. 1994).
 Вторая жена (с 1966 года) — Наталья Борисовна Рязанцева (1938—2023), сценарист.
 Тётя — Татьяна Владимировна Стракач (1904—?) — была замужем за композитором Борисом Майзелем.
 Двоюродный брат отца — присяжный поверенный, библиофил и книгоиздатель Давид Самуилович (Самойлович) Айзенштат (Айзенштадт, 1880—1947), основатель и директор «Книжной лавки писателей» в Москве.

Звания и награды 
 Почётное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (31 декабря 1976 года) — за заслуги в области советского киноискусства

Фильмография

Режиссёр 
 1967 — Личная жизнь Кузяева Валентина (новелла «Папаня»)
 1969 — Степень риска
 1971 — Драма из старинной жизни
 1972 — Монолог
 1975 — Чужие письма
 1977 — Объяснение в любви
 1979 — Фантазии Фарятьева
 1982 — Голос
 1983 — На берегах пленительных Невы (документальный)

Сценарист 
 1968 — Степень риска
 1971 — Драма из старинной жизни
 1979 — Фантазии Фарятьева

Примечания

Ссылки 
 
 Феномен Авербаха, воспоминания Михаила Петрова, «Звезда» 2006, № 1
 «Обратная точка» Документальный фильм об Илье Авербахе, стенограмма и кадры из фильма.
 Надгробный камень Авербаха А. Л. и Куракиной К. В. — родителей кинорежиссёра Ильи Авербаха
 
 
 
 Памяти Ильи Авербаха, подборка статей и фотографий
 Илья Авербах — интервью режиссёра, кадры из документальных фильмов о нём
 Молодые годы петербургского режиссёра. Искусство кино, № 1 — 2000. Воспоминания Эйбы Норкуте об Илье Авербахе
 Шраер-Петров, Давид. Романтический конструктивист. Авербах. В кн. Д. Шраер-Петров. Друзья и тени. Нью-Йорк, 1989. С. 66-101.
 «Человек из Ленинграда: этическая антропология Ильи Авербаха». Лекция Антона Мазурова в Центральной библиотеке им. Н. А. Некрасова.

Персоналии:Ленфильм
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Похороненные на Комаровском кладбище
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров